Agrartechnik bezeichnet:
 Landtechnik
 Agrartechnik (Magazin), Fachmagazin für den Handel und Service in der Landtechnikbranche
 Agrartechnik (Zeitschrift), wissenschaftliche Fachzeitschrift für Agrarwissenschaften